Hôtel de Sade ist der Name von

 Hôtel de Sade (Avignon)
 Hôtel de Sade (Saint-Rémy-de-Provence), Stadtresidenz der gleichnamigen Familie in Saint-Rémy-de-Provence, heute ein archäologisches Museum